Fridtjof Nansen – classe di fregate missilistiche della marina militare norvegese
 Fridtjof Nansen - esploratore, scienziato e politico norvegese, noto anche come Federico Nansen
 Fridtjof Nansen – una delle fregate missilistiche dell'omonima classe
 Fridtjof Nansen – pattugliatore della marina militare norvegese affondato nel 1940
 Monte Fridtjof Nansen – montagna dell'Antartide